Sele so krajevno ime:

v Sloveniji:
 Sele, Ravne na Koroškem
 Sele, Slovenj Gradec
 Sele, Šentjur

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem:

Sele, (vas, občina, župnija, pokrajina), nem. Zell, občina Sele
 Sele, pri Žitari vasi, nem. Sielach, občina Žitara vas
 Sele pod Košuto, nem. Zell-Koschuta, občina Sele
 Selo, pri Šmarjeti v Rožu, nem. Seel, občina Šmarjeta v Rožu
 Selo, pri Škocjanu v Podjuni, nem. Selach, občina Škocjan v Podjuni
 Selo, pri Podkrnosu, nem. Zell, občina Žrelec
 Selo, pri Gospe Sveti, nem. Zell, tržna občina Gospa Sveta

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška